Preboot Execution Environment, een computer opstarten via een netwerk
 Pseudoxanthoma elasticum, een erfelijke aandoening